Пештера () — община в Болгарии. Входит в состав Пазарджикской области. Население составляет 23 972 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Капитан-Димитриево
 Пештера
 Радилово

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Пазарджикской области